Le ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime est un ministère guinéen dont le ministre est Charlotte Daffé.

Titulaires depuis 2007

Références 

Guinée
Pêche, Aquaculture et Économie maritime